Mistrzostwa świata
 Mikroskop świetlny
 Ministerstwo Środowiska